Jingfeng (kinesiska: 净峰) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 130 kilometer söder om provinshuvudstaden Fuzhou.

Närmaste större samhälle är Dazuo,  km söder om Jingfeng. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina